Халщатската епоха е предложено от Паул Райнеке (1911) наименование за период от историята на Централна Европа, обхващащ от 1300 до 475 г. пр.н.е.

Според Райнеке халщатската епоха може да бъде разделена на 4 подпериода:
 HaA (1200 – 1000 г. пр.н.е.),
 HaB (1000 – 800),
 HaC (800 – 650) и
 HaD (650 – 475).

В съвременната литература времето от 1200 до 800 г. пр.н.е. се разглежда като част от епохата на полетата с урни, а терминът халщатска епоха се употребява за подпериодите HaC и HaD, както и за историята на региони, свързани с така наречената Халщатска култура.

Източници 

Археологически периоди
История на Европа